La donna fantasma (La dama duende) è una commedia del 1629 di Pedro Calderón de la Barca.

  La donna fantasma (Phantom Lady) è un romanzo del 1942 di Cornell Woolrich.

  La donna fantasma (Phantom Lady) è un film del 1944 di Robert Siodmak, tratto dal romanzo di Cornell Woolrich.